Хэдли — фамилия. Известные носители:
 Хэдли, Артур Твининг (1856—1930) — американский экономист.
 Хэдли, Джон (1682—1744) — английский математик.
 Хэдли, Ила Рэй (1942—1961) — американская фигуристка, выступавшая в парном катании и в танцах на льду с братом Р. Хэдли.
 Хэдли, Рид (при рождении Рид Берт Херринг; 1911—1974) — американский актёр радио, кино и телевидения.
 Хэдли, Рэй (1943—1961) — американский фигурист, выступавший в парном катании и в танцах на льду с сестрой И. Р. Хэдли.
 Хэдли, Стивен (род. 1947) — американский политик.

См. также 
 Доктор Реми Борегард Хадли — персонаж сериала «Доктор Хаус» в исполнении Оливии Уайлд
 Хедли — небольшой город в Канаде, в провинции Британская Колумбия